Дэн Ле́ви () или Дэ́ниел Ле́ви ()  — имя и фамилия следующих персоналий:
 Леви, Дэн (род. 1981) — американский комик, актёр и сценарист.
 Леви, Дэн (род. 1983) — канадский актёр, сценарист и телеведущий.
 Леви, Дэн — французский музыкант и мультиинструменталист, выступающий в составе дуэта The Dø.
 Леви, Дэниел (1872–1937) — австралийский политик.
 Леви, Дэниел — американский кардиолог.
 Леви, Дэниел (род. 1947) — аргентинский классический пианист.
 Леви, Дэниел (род. 1962) — британский бизнесмен.
 Леви, Дэниел (род. 1930) — израильский баскетболист.
 Леви, Дэниел — израильский политический аналитик.
 Леви, Дэниел (род. 1962) — немецко-американский социолог.
 Леви, Дэниел (; род. 1961) — французский автор-исполнитель.